Fuorcla Pischa  ist der Name folgender Pässe in Graubünden:

 Fuorcla Pischa (Piz Kesch) (2871 m), südlich vom Piz Kesch
 Fuorcla Pischa (Pontresina) (2835 m), beim Berninapass